Steve Holland – sceneggiatore e produttore statunitense
Steve Holland – chitarrista e cofondatore dei Molly Hatchet
Steve Holland – allenatore di calcio inglese
Steve Holland – attore statunitense
Stephen Holland – nuotatore australiano
Stephen Holland – artista statunitense
Steven M. Holland – paleontologo e geologo statunitense
Savage Steve Holland – animatore e regista statunitense
Daniel Stephen Holland – politico statunitense